Namoroka bezeichnet:
 den Nationalpark Namoroka in Madagaskar
 den Codenamen einer Firefox-Version, siehe Versionsgeschichte von Mozilla Firefox

en:Namoroka